Order Zasługi Cywilnej (Argentyna)
 Order Zasługi Cywilnej (Bułgaria)
 Order Zasługi Cywilnej (Bawaria)
 Order Zasługi Cywilnej (Chiny)
 Order Zasługi Cywilnej (Filipiny)
 Order Zasługi Cywilnej (Francja)
 Order Zasługi Cywilnej (Hiszpania)
 Order Zasługi Cywilnej (Lukka)
 Order Zasługi Cywilnej (Maroko)
 Order Zasługi Cywilnej (Mongolia)
 Order Zasługi Cywilnej (Portugalia)
 Order Zasługi Cywilnej (Saksonia)
 Order Zasługi Cywilnej (Syria)
 Order Zasługi Cywilnej (Wirtembergia)

Zobacz też 
 Order Zasługi
 Order Zasługi Wojskowej